Xenu, или Xenu’s Link Sleuth,- это компьютерная программа, которая проверяет веб-сайты на наличие битых гиперссылок. Программа является проприетарным программным обеспечением и доступна на безвозмездной основе. Программа названа по имени Ксену, галактического правителя из Саентологического Писания.

Программа создает отчет, по данным которого можно сформировать ссылки для скачивания определенных файлов.

Формат 
Link Sleuth работает на Майкрософт Windows. Проверка ссылок проводится на ссылках, которые появляются в тегах <а> , а также в изображениях, рамках, плагинах, фонах, местных картах изображений, таблицах стилей, скриптах и Java апплетах. Программа проходит по ссылкам на другие страницы, и проверяет также и ссылки на этих страницах, благодаря чему можно проверить весь сайт на битые ссылки в одной сессии. Ксену отображает непрерывно обновляемый список URL-адресов, которые могут быть отсортированы по различным критериям. Программа использует «простой, без излишеств, интерфейс пользователя», , и это может помочь пользователям понять, как структурированы некоторые веб-сайты. В программе есть поддержка SSL веб-сайтов.

Примечания

Ссылки 
 Инструкция по использованию программы
Сайт программы

Гипертекст
Интернет-инструментарий